Квинт Элий Пет:

 Квинт Элий Пет (понтифик)
 Квинт Элий Пет (консул).